Галя — уменьшительная форма имени Галина.

Кроме того, название Галя носят:
 Галя — река в Пермском крае России.
 «Галя» — советский фильм 1940 года, не выпущенный на экраны.

См. также 
 Галина (значения)
 Галя ходи